A Bundesliga de 2013–14 foi a 51ª edição da principal divisão do futebol alemão. A temporada iniciou-se em 9 de agosto de 2013 e encerrou-se em 10 de maio de 2014. A pausa de Inverno começou em 23 de dezembro de 2013 e terminou em 24 de janeiro de 2014. O Bayern de Munique conquistou o campeonato antecipadamente em 25 de março de 2014, na rodada número 27.

Regulamento 
A Bundesliga está sendo disputada por 18 clubes em 2 turnos. Em cada turno, todos os times jogam entre si uma única vez. Os jogos do segundo turno serão realizados na mesma ordem no primeiro, apenas com o mando de campo invertido. Não há campeões por turnos, sendo declarado campeão alemão o time que obtiver o maior número de pontos após as 34 rodadas.

Critérios de desempate 
Caso haja empate de pontos entre dois clubes, os critérios de desempates serão aplicados na seguinte ordem:
 Saldo de gols
 Gols marcados
 Confronto direto
 Gols Sofridos

Equipes
Um total de 18 equipes disputaram o campeonato. Fortuna Düsseldorf e Greuther Fürth terminaram suas aparições na Bundesliga e foram substituídos por Hertha Berlim, campeão da 2. Bundesliga e o vice-campeão Eintracht Braunschweig. Hertha voltou imediatamente à 1. Bundesliga, mas Eintracht fez a sua primeira aparição depois de 28 anos na 2.Bundesliga e 3.Bundesliga. O participante final foi determinado no play-off, no qual o 16 colocado da 1. Bundesliga 1899 Hoffenheim foi derrotado pelo 1. FC Kaiserslautern, que terminou em terceiro na 2. Bundesliga.

Participantes

Classificação 

Fonte:

Confrontos 
Os resultados na horizontal são jogos disputados na casa do time referente, e os jogos na vertical são os disputados fora de casa.

<div align=center>
</div align=center>

Estatísticas
Atualizado ao fim da temporada.

Artilharia

Assistências

2013
2013 no futebol
2014 no futebol
Desporto na Alemanha em 2013
Desporto na Alemanha em 2014